

Patronyme 

 Francis Tripp (né en 1952), boxeur professionnel ;
 Frédéric Tripp (né en 1975), boxeur professionnel, fils du précédent ;
 Georg Tripp (né en 1941), footballeur allemand ;
 Jean-Louis Tripp (né en 1958), dessinateur de bande-dessinée ;
 June Tripp (1901-1985), actrice et chanteuse américaine d'origine anglaise ;
 Linda Tripp (1949-2020), fonctionnaire du Pentagone impliquée dans l'affaire Monica Lewinsky ;
 Miles Tripp (1923-2000), écrivain britannique de roman policier.

Toponyme 

 Comté de Tripp ;
 Tripp (Dakota du Sud) ;
 Tripp (Texas).

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme